El Aserradero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Aserradero, Guerrero, Iliatenco, 
 El Aserradero, Nayarit, Huajicori, 

Robotskapade Mexikoförgreningar